„California Dreams Tour“ е музикално турне на певицата Кати Пери.

Дати

Източници 

Музикални турнета от 2011 година
Музикални турнета от 2012 година